Kameradschaft (von italienisch camerata „Schlafsaal“) steht für:
 Kameradschaft, solidarische Einstellung innerhalb einer sozialen Gruppe
 Kameradschaft (Figurengruppe)
 Kameradschaft (Film), deutsch-französischer Spielfilm von Georg Wilhelm Pabst (1931)
 Kameradschaft (Studentenorganisation), während des Nationalsozialismus in Deutschland

Siehe auch:
 freie Kameradschaften (rechtsextreme Gruppen)
 Kamerad (Begriffsklärung)